miseczka – rodzaj grzybów
 miseczka (apotecjum) – rodzaj owocnika u grzybów workowych
 kupula – miseczka otaczająca owoc bukowatych oraz miseczki z rozmnóżkami występujące na plechach wątrobowców